Dillon Battistini (né en 1977), pilote automobile britannique ;
 Graziano Battistini (1936-1994), coureur cycliste italien ;
 Mattia Battistini (1856-1928), baryton italien ;
 Roberto Battistini (né en 1959), photographe français ;
 Sergio Battistini (né en 1963), footballeur et entraîneur italien ;
 Yves Battistini (1922-2009), helléniste français.

Autres 
 Battistini, une station du métro de Rome.